Новые Турдаки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Новые Турдаки — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Новые Турдаки — село в Кочкуровском районе Республики Мордовия.